Dignanesi – abitanti di Dignano (Croazia)
Dignanesi – abitanti di Dignano (Italia)
Dignanesi – abitanti di Dignano (Serravalle di Chienti)